Турал Ильхам оглы Сафаров (; 28 февраля 1985 года, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский актер, кинорежиссёр, автор известного фильма «Koma 0,1 saniyədə», графический дизайнер, специалист по визуальным эффектам.

Жизнь 
Турал Сафаров по прозвищу pantural родился 28 февраля 1985 года в городе Баку.

После окончания средней школы поступил в Азербайджанский филиал Западно-Российского гуманитарного университета и получил диплом юриста.

В 2003 году по собственному желанию перешел с очного на заочное обучение и был направлен на военную службу.

В 2005 году, после окончания военной службы, он снял фильм «Koma 0,1 saniyədə», сценарий и монтаж которого принадлежат ему. Он также был исполнителем главной роли в фильме.

В 2011 году работает директором компании Fantasy pictures LLC в составе Gilan Holding.

Скандалы 
11 июля 2021 года Турал Сафаров призвал общественность в социальных сетях совершать признаки сексуального насилия в отношении женщин, которые открыто одеваются в общественных местах. Позже она назвала своих критиков «проститутками» в ироничном видео под названием «Пантурал извинился».

Действия Сафарова вызвали широкую критику и вызвали негативную реакцию. Госкомитет по делам семьи, женщин и детей обратился в правоохранительные органы с жалобой на Сафарова. Эльгун Сафаров, руководитель отдела информационно-аналитических исследований комитета, назвал это «неприемлемым» и добавил, что «призыв к насилию в отношении женщин является прямым нарушением прав человека и национального законодательства». Председатель общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова назвала этот поступок «позором» и призвала женские организации пожаловаться в правоохранительные органы. Она также сообщила, что обратится в Общественный совет Комитета по делам семьи, женщин и детей. Журналист Qafqazinfo сказал, что, по его мнению, «правоохранительные органы также дадут правовую оценку действиям тех, кто призывает к совершению преступных деяний, специально предусмотренных Уголовным кодексом».

Полковник полиции Эхсан Захидов, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, заявил, что в отношении Турала Сафарова начато полицейское расследование, добавив, что по делу будет принято решение.

Примечания

Ссылки 
CGI news - Rendered speechless - 2009
Azerbaijani Director who justifies sexual assault faces backlash, no repercussions
 DJ Fateh призвал сторонников Pantural хранить молчание.
Activists treat apologies by Azerbaijani blogger Pantural as insufficient © Caucasian Knot 
Azerbaijani filmmaker: "Rape all women dressed inappropriately" © jam-news.net
 https://big.az/21729-azerbaycanin-istedadli-3ds-max-dizayneri-pantural.html
 https://richbugger.wordpress.com/2009/11/24/exceptional-3d-artist-from-azerbaijan-turalom-seferovym/
 https://soz6.com/nedir/9211/pantural
 https://render.ru/ru/articles/post/10150
 https://www.youtube.com/watch?v=qHD8Xf5Rnvo